Карађорђе може да се односи на:
 Карађорђе Петровић, вођа Првог српског устанка
 Карађорђе (филм), српски филм из 1911.
 ФК Карађорђе (вишезначна одредница)